Velika Jazbina je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 0,24 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 258 stanovnika te 56 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor